U2 har flera betydelser:

 U2 – en irländsk pop/rockgrupp
 Lockheed U-2 – ett amerikanskt spaningsflygplan
 U-2 (ubåt) – en tysk ubåt
 U2 (Berlins tunnelbana) – en tunnelbanelinjen i Berlins tunnelbana